Battaglia di Saint Kitts (1629) – combattuta tra inglesi e spagnoli tra il 17 giugno e il 7 settembre 1629 nell'ambito della guerra anglo-spagnola.
Battaglia di Saint Kitts (1782) – combattuta tra francesi e britannici il 25-26 gennaio 1782 nell'ambito della guerra anglo-francese.